John Curran peut désigner :
 John Curran, (1960-), réalisateur américain ;
 John Joseph Curran (1842-1909), avocat et homme politique québécois ;
 John Philpot Curran (1750-1817), avocat irlandais.